Weidringer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Wilhelm Weidringer (* 1956), deutscher Hochschullehrer
 Wilhelm Weidringer († 1960), deutscher Oberstudiendirektor und Ehrenbürger der Stadt Landsberg am Lech